Kozli kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kožlí, ort, Vysočina, 
 Kozli (kulle i Tjeckien), Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar